

Населені пункти та їхні частини

 Кошево — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Кошево — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Кошево — осада в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Асім Ферхатович-Хасе (стадіон)

Примітки